Grado är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Grado ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Grado är huvudsakligen kuperad. Grado ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Grado. Runt Grado är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Oviedo,  km öster om Grado. Omgivningarna runt Grado är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Asturien